Зобов — русская фамилия; имеет женскую форму Зобова. Известные носители:
 Зобов, Александр Александрович (1911—1998) — советский государственный и партийный деятель, 1-й секретарь Таганрогского горкома КПСС.
 Зобов, Николай Матвеевич (1822—1873) — российский лесовод, профессор лесной таксации и лесной технологии в Санкт-Петербургском земледельческом институте.
 Зобов, Олег Николаевич (1958—1999) — российский военнослужащий, участник боевых действий на Северном Кавказе, гвардии майор, десантник, Герой Российской Федерации.

Зобова 
 Зобова, Инна (род. 1976) — русская топ-модель и актриса, наиболее известная как лицо марки Wonderbra.